DRG2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 364 амінокислот, а молекулярна маса — 40 746.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки